Potok peut désigner :

Toponymie

Potok, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Potok, une localité située dans l'obchtina de Gabrovo, oblast de Gabrovo ;

Potok, un village de la municipalité de Popovača, comitat de Sisak-Moslavina ;
Potok, une localité située dans la municipalité de Berek, comitat de Bjelovar-Bilogora ;

Potok, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Potok, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie

 Potok, un village dans le powiat de Kutno de la voïvodie de Łódź
 Potok, un village dans le powiat de Sieradz de la voïvodie de Łódź 

 Potok, un village de la voïvodie de Lublin 

 Potok, un village de la voïvodie de Lubusz 

 Potok, une localité dans le powiat d'Otwock de la voïvodie de Mazovie

 Potok, un village dans le powiat d'Opatów de la voïvodie de Sainte-Croix 
 Potok, un village dans le powiat de Staszów de la voïvodie de Sainte-Croix 

 Potok, un village de la voïvodie de Poméranie

Potok, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;

Potok, un village situé dans la région de Banská Bystrica ;
Potok, un village situé dans la région de Žilina ;

/
Potok/Potok, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Patronymie

 Chaïm Potok (1929 - 2002), romancier américain
 Rebecca Potok, actrice

Voir aussi
 Pottok, race de cheval basque
 Potok système de satellites de télécommunications militaire soviétique puis russe.